Richard Miles – Astronomo amatoriale britannico (fl. 2009)
 Richard Miles – Storico britannico (1969 – )
 Richard Miles – Tennistavolista statunitense (1925-2010)
 Richard Pius Miles – Primo vescovo di Nashville (1791-1860)
 Richard Miles – Pseudonimo di Gerald Richard Perreau-Saussine, attore e scrittore statunitense (1938-2002)